Белогурова — женская форма фамилии .
 Белогурова, Лариса Владимировна (1960—2015) — советская и российская актриса театра и кино, спортсменка.
 Белогурова, Маргарита Борисовна (род. 1958) — врач-гематолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Белогурова, Мария Ивановна (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.